Amazon Women in the Mood (Amazonas con ganas en España, Amazonas enamoradas en Hispanoamérica) es el episodio 33 (primero de la tercera temporada) de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama.

Sinopsis 
Todo comienza cuando Amy lleva un tiempo recibiendo llamadas telefónicas que consisten solamente en suspiros y jadeos. Las llamadas son de Kif Kroker, que está consumido por el amor que siente hacia ella pero que es incapaz de hablar a causa de su timidez y nerviosismo. Cuando Zapp se entera de que Amy y Leela se conocen, les propone una cita doble: Kif con Amy y Zapp con Leela. Leela acepta la cita a regañadientes y como favor a Amy, y los cuatro van a un restaurante de moda a bordo de una nave espacial. 

Kif sigue un tonto consejo de Zapp sobre la forma de seducir mujeres, a causa de lo cual Amy se enfada con él. Desesperado, Kif se dirige al karaoke y realiza una interpretación muy sentimental que conmueve a Amy. Luego, Zapp echa a Kif del karaoke y se pone a cantar de tal forma que espanta a los pasajeros y a la tripulación, que huyen de terror. Quedan solos a bordo de la nave-restaurante y Zapp insiste en que él puede dirigirla, pero termina estrellándola contra el planeta Amazonia. Fry se entera de que Leela y Amy se estrellaron y con Bender van a rescatarlas. Mientras los cuatro son capturados por las amazonas, una raza de mujeres guerreras que habitan el planeta. Estas son mandadas por un ordenador central, Femputadora, quien ordena liberar a Leela y a Amy pero condenan a Fry, Zapp, Kif y Bender ;pero este se salva también cuando dice que es robot y no un hombre. Los hombres de la nave (Fry, Zapp y Kif) son tratados como esclavos sexuales. Todo termina en que escapan del planeta, y Kif y Amy se vuelven novios.

Mientras, Bender escapa y conoce a Femputadora, entrando en ella, descubriendo que es una robot feminista.

Referencias culturales 
 El título de este episodio hace referencia a la película de 1987 Amazon Women on the Moon.
 Cuando Zap dice que «el espíritu está dispuesto pero la carne está débil y contusionada», hace una referencia a la frase «El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil» del Nuevo Testamento (Mateo 26:41).
 El argumento de este episodio tiene varias semejanzas con la película de 1970 Carry On Up the Jungle.
 La canción que canta Kif en el karaoke es «Total Eclipse of the Heart», popularizada por la cantante Bonnie Tyler. Y la que canta Zap es «Lola», popularizada por el grupo británico The Kinks, cambiando Lola por Leela.
 Varios de los dispositivos electrónicos que aparecen en el episodio tienen el nombre «Sonya», una parodia de las compañías Sony y Sanyo, además de la princesa guerrera del cómic (y posteriormente película) Red Sonja.
 El «Fem-puter» es similar en apariencia al ordenador del episodio de Star Trek Return of the Archons.

Episodios de Futurama
Episodios de televisión de 2001